Aceasta este o listă a obiectelor NGC cu numerele între 1 și 1000. Lista cuprinde obiecte ce fac parte din conținutul New General Catalogue; alte obiecte pot fi găsite la pagina listei obiectelor NGC.

Datele furnizate în aceste tabele provin din The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer, accesat cu ajutorul VizieR Service. Obiectele din Micul Nor al lui Magellan și tipurile de galaxii au fost identificate folosind Baza de Date Extragalactice NASA/IPAC.
Celelalte date din tabele provin din Baza de Date Astronomice SIMBAD dacă nu se specifică altfel.

1–100

101–200

201–300

301–400

401–500

501–600

601–700

701–800

801–900

901–1000

Referințe

Bibliografie
  NGC/IC Project

Vezi și
 New General Catalogue
 Catalogul Messier

Liste astronomie